Michał Kwiatkowski (wielrenner) (1990), Pools wielrenner
 Michał Kwiatkowski (zanger) (1983), Pools zanger, beter bekend onder zijn artiestennaam Michal